La palabra península puede referirse a:

 península, una extensión de tierra rodeada por agua excepto una determinada parte;
 Peninsula, localidad en el condado de Summit, Ohio, Estados Unidos;
 Lake and Peninsula Borough, división administrativa de Alaska, Estados Unidos;
 The Peninsula Hotels, cadena hotelera con sede en Hong Kong;
 Fuerza del Escudo de la Península, alianza militar en el golfo Pérsico;
 The Peninsula, periódico en idioma inglés de Catar.
 Peninsula, película coreana, secuela de Train to Busan.